Francisco Valls puede referirse a:

 Francisco Valls (h.1671-1747), compositor barroco español;
 Francisco Valls (1955-), cantante lírico (bajo-barítono) español.